Tour of the Alps 2017 var den 41. udgave af det italienske etapeløb Tour of the Alps, tidligere kendt som Giro del Trentino. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og blev arrangeret mellem 17. og 21. april 2017. Den samlede vinder af løbet blev britiske Geraint Thomas fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2017
2017